Валенти Альмираль (, 8 марта 1841 года, Барселона — 20 июня 1904 год, там же) — каталонский и испанский политик, журналист, эссеист и юрист. Являлся одним из идеологов каталонского национализма. Рассматривал Испанию как конфедеративную страну, где Каталония должна иметь полноценный статус суверенного государства.

Между 1868 и 1881 годами был членом «Федералистской демократической республиканской партии» (PRDF), объединённой вокруг «Клуба федералистов» (1868—1869 годы), издавал испаноязычную газету «El Estado Catalán» («Каталонское государство») в 1869–1870 и 1873 годах.

В 1879 году основал первую каталаноязычную газету «Diari Català» («Каталонский дневник»).

В 1880 году стал организатором «Первого каталонского конгресса» (), на котором он намеревался объединить силы, которые выступали за превращение Испании в федеративную республику с представителями литературного движения в защиту каталонского языка.

В 1882 году инициировал создание «Каталонского центра» — организации, созданной для защиты культурных и экономических интересов Каталонии. В 1883 году организовал «Второй каталонский конгресс».

В 1885 году Валенти Альмираль написал «Ходатайство о защите моральных и материальных интересов Каталонии» — обращение интеллигенции и буржуазии Каталонии к королю Испании Альфонсо XII с требованиями восстановить определённые права каталонцев. «Ходатайство о защите» считается первым современным проявлением каталонского национального движения в правовом поле Испании.

В 1886 году была опубликована его работа «Каталанизм» (), в которой были систематизированы принципы каталонского национализма.

Труды 
 Idea exacta de la Federación. La República Federal Española. Datos para su organización (1873)
 El alma al diablo (1878), novel·la
 Una autoridad modelo. Historia de un gobernador de orden (1878) novel·la
 Escritos catalanistas. El Renacimiento catalán, las leyes forales y el carlismo en Cataluña (1878)
 La Casa de Caridad de Barcelona (1879)
 La Confederación suiza y la Unión americana. Estudio político comparativo (1881?)
 El Tiro federal suizo: descripción de la fiesta en 1883 (1883)
 Los Estados Unidos de América. Estudio Político (1884)
 Lo Catalanisme. Motius que el legitimen, fonaments científics i solucions pràctiques (1886)
  Poesia del Regionalisme (1886)
 Regionalisme i particularisme (1901)
 Aspecte polític i social del renaixement català (1901)

Примечания

Ссылки 
 Валенти Альмираль 
 Валенти Альмираль 

Политики Каталонии
Журналисты Каталонии
Выпускники Барселонского университета
Похороненные на кладбище Пуэбло-Нуэво